В состав Запорожской области Украины входят 14 городов. 10 из них в 2022 году были оккупированы российскими войсками в ходе вторжения России в Украину (выделены цветом). Областной центр, Запорожье, находится под контролем Украины.

См. также 
 Города Украины
 Населённые пункты Запорожской области

Примечания 

Запорожская область